Волощина — історична область на півдні Румунії.

Села в Україні 
 Волощина — Львівська область, Львівський район
 Волощина — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район

Природоохоронні об'єкти 
 Волощина — ботанічний заказник загальнодержавного значення у Бережанському районі Тернопільської області.

Див. також 
 Цара Роминяске (Валахія) — історичне румунське князівство.